Maléfique est un adjectif qui renvoie à quelque chose ou quelqu'un de malfaisant ou maudit.

Il peut aussi désigner : 
Maléfique : antagoniste du film La Belle au bois dormant de Disney
Maléfique : film de Disney, avec Elle Fanning et Angelina Jolie sorti en 2014
Maléfique 2 : Le Pouvoir du mal : film de Disney, avec Elle Fanning et Angelina Jolie sorti en 2019
Maléfique : film d'horreur français d'Éric Valette sorti en 2003